Messy Situationz — дебютный студийный альбом американского рэпера Messy Marv, изданный 15 мая 1996 года лейблами Trigga Lock Records и Ammo Entertainment. Звукорежиссёр, ответственный за сведение: The Sekret Service. Исполнительные продюсеры: Ammo Entertainment, Devon Hartzfield, Michael Aizza, Michael Ohion, Shaka Dametz и сам Messy Marv. Благодаря успешному выпуску альбома, в частности с помощью принятия участия JT The Bigga Figga в продюсировании, Messy Marv получил свою первую известность.

Один из основных треков в альбоме The Back Streets был записано и сведён в студии звукозаписи The Labb, расположенной в Сан-Франциско. «Game to Be $old & Told» же был записан и сведён в студии Find Away Studio, также расположенной в Сан-Франциско. Остальные треки были записаны в Pajamas Studio в Окленде, а сведены в Live Oak Studio в Беркли.

Список композиций 
 Ghetto Blues (при участии The Madd Felon)
 Children’s Story
 PHD’s (featuring HK)
 In The Game
 Dank Session
 Messy Situationz
 A Poor Man’s Dream (при участии JT The Bigga Figga и San Quinn)
 On The DL
 Ghetto Glamour Hood Hoe’s
 Game To Be $old & Told
 Too Hot
 Freak Down (при участии Trev-G)
 The Back Streets
 The Chronic

Примечания 

Альбомы Messy Marv
Альбомы 1996 года
Гангста-рэп-альбомы США